Řetízek může být:

 malý řetěz
 řetízek (ozdoba), ozdoba, šperk
 řetízek na nohu
 řetízek na brýle
 kuličkový řetízek
 řetízek k hodinkám
 řetízek (sanitární technika)
 řetízková vazba pletenin (zkráceně též řetízek)
 Markarianův řetízek, pás galaxií v souhvězdí Panny (viz Kupa galaxií v Panně)

v kultuře
 Studio Řetízek, malá školní scéna pražské DAMU

Související články
řetízkový kolotoč